

Patronyme 

 Alphonse de Châteaubriant (1877-1951), écrivain et journaliste français.
 Françoise de Châteaubriant (1495-1537), maîtresse de François  ;
 Jean de Laval-Châteaubriant (1486-1543), gouverneur de Bretagne ;
Voir aussi l'article sur la Famille de Châteaubriant, une ancienne famille noble bretonne.

Toponyme 

 Châteaubriant, commune française de Loire-Atlantique ;
 Camp de Châteaubriant, camp d'internement ouvert en 1941.

Voir aussi
 Édit de Châteaubriant, édit royal promulgué par Henri II